Quatre navires de l'United States Navy portent le nom d'USS Gwin en l'honneur du lieutenant commander  : 
 l', un torpilleur mis en service en 1898 et vendu pour démolition en 1925 ;
 l', un destroyer de la classe Caldwell mis en service en 1920 et retiré du service en 1925 ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves mis en service en 1941 et coulé en 1943 ;
 l', un destroyer de la classe Robert H. Smith mis en service en 1944. Transféré à la Turquie et renommé TCG Muavenet (DM-357). Démoli en 1992.

Gwin